Victoria Park kan syfta på följande:

 Victoria Park, ett bostadsområde i Malmö
 Victoria Park (företag), ett svenskt fastighetsbolag

Geografi

Australien 

 Victoria Park, Sydney, 
 Victoria Park (region), Western Australia, 
 Victoria Park (Adelaide), 
 Victoria Park (del av en befolkad plats), Western Australia,

Hongkong 

 Victoria Park (park i Hongkong),

Kanada 

 Victoria Park (park i Kanada, Ontario), Middlesex County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar